Paragiopagurus är ett släkte av kräftdjur. Paragiopagurus ingår i familjen Parapaguridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Paragiopagurus